W — vigésima terceira letra do alfabeto latino

Símbolos 
 W — símbolo químico do tungsténio/tungstênio ou volfrâmio (do alemão wolfram)
 W — a variável salário (em inglês, wage), em economia
 W — símbolo de watt (unidade de potência elétrica)
 W ou O — símbolo do ponto cardeal Oeste, em cartografia

Outros 
 W. — filme de 2009 do diretor americano Oliver Stone
 W Virginis — classe de estrelas variáveis
 W (álbum) — álbum de 2005 da cantora brasileira Wanessa
 W (telenovela) — série de televisão sul-coreana exibida pela MBC em 2016
 Parque Nacional W do Níger (Níger/Burkina Faso/Benim)

Desambiguações de letras